Luitpoldturm ist der Name folgender Aussichtstürme:
 Luitpoldturm, auf dem Weißenberg (Frankenweide), im Pfälzer Wald, bei Merzalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Luitpoldturm (Cham), auf der Luitpoldhöhe, bei Cham-Katzberg, Landkreis Cham, Bayern